Anarthriaceae är en familj av gräsväxter. Anarthriaceae ingår i ordningen gräsordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anarthriaceae 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen